Ир () — село в Пригородном районе Республики Северная Осетия — Алания. 

Административный центр муниципального образования «Ирское сельское поселение».

Географическое положение 
Расположено на левом берегу реки Камбилеевка, севернее районного центра Октябрьское, примерно в 4 км к северо-востоку от Владикавказа,.

Население  
 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Экономика 
 Деревоперерабатывающий цех,
 Государственный магазин,
 Крупный современный мясокомбинат.

Примечания 
 

Населённые пункты Пригородного района Северной Осетии